Amerikai Egyesült Államok
Big Rapids (Michigan)
Big Rapids Township (Michigan)